Улица Ве́явас ( — название улиц в населённых пунктах Латвии:

 Улица Веявас в Риге;
 Улица Веявас в Адажах.